Annenstraße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Annenstraße 9 in Leipzig-Volkmarsdorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Volkmarsdorf
 Annenstraße 9 in Witten, siehe Liste der Baudenkmäler in Witten
 Annenstraße 9 (Wuppertal)